Жаковка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Жаковка — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.

Россия 
 Жаковка — деревня в Смоленском районе Смоленской области.